— пісня.
With a Little Help from My Friends — музичний альбом.